Villa Wilhelma steht für:

 Villa Wilhelma (Bonn), ein ehemaliges Regierungsgebäude in Bonn-Rüngsdorf
 Villa Wilhelma (Wuppertal), eine denkmalgeschützte Villa in Wuppertal-Elberfeld